

Молдовка — село в Україні, Голованівському районі Кіровоградської області.

Молдовка — село, центр Молдовського сільського округу Адлерському району міста Сочі, Краснодарський край, Росія.